Каменная Санарка — посёлок в Троицком районе Челябинской области. Входит в состав Кособродского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части района, на берегу р. Санарки. Рельеф — переход полуравнины (Зауральский пенеплен) в равнину (Западно-Сибирская равнина). Ближайшие выс.— 291, 307 и 309 (г. Челпан) м. Ландшафт — лесостепь с ленточными сосновыми борами. К юго-западной окраине примыкает Санарский бор — памятник природы. Поселок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра (Троицк) 60 км, до центра сельского поселения (пос. Целинный) — 15 км.

История 
Поселок основан в 1908 в черте ст-цы Кособродской. В советский период на его территории располагалось отделение совхоза «Кособродский», с 1992 — ООО «Целинное»..

Население 

(в 1928 — 536, в 1971 — 538, в 1997 — 425, в 1995 — 425).

Улицы 
Восточный переулок
Дачная улица
Заречная улица
Лесная улица
Набережная улица
Центральная улица
Школьная улица

Инфраструктура 
 Фельдшерско-Акушерский Пункт

Литература

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Челябинская область)